Gapp ist der Familienname folgender Personen:
 Adelheid Gapp (* 1966), österreichische Skirennläuferin
 Anton Gapp (1766–1833), französischer katholischer Priester und Ordensgründer in Deutschland
 Jakob Gapp (1897–1943), österreichischer Priester im Widerstand gegen das Nazi-Regime

GAPP steht als Abkürzung für:
 German-American Partnership Program, ein Programm für Schulpartnerschaften

Siehe auch:
 Gap
 Gabb

Abkürzung